

Folklore 
Un nisse est une créature légendaire du folklore scandinave comparable au lutin.

Patronymie 
Pierre Nisse est un acteur belge.

Toponymie 

Nisse est une localité néerlandaise faisant partie de la commune zélandaise de Borsele.

Homonymie de toponyme